Нагорный — посёлок в Ромодановском районе Мордовии. Входит в состав Малоберезниковского сельского поселения.

География 
Расположен на реке Аморда.

История 
Посёлок основан в 1923 году переселенцами из села Малые Березники.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ромодановского района